133-я стрелковая дивизия (133 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Дивизия участвовала в боевых действиях:
 18.08.1942 - 06.12.1943 
 13.01.1944 - 11.05.1945

Сокращённое наименование — 133 сд

История  
Дивизия формировалась с апреля  по  июль 1942 года во исполнение Приказа Ставки ВГК № 0012 от 12.04.1942 на базе 56-й стрелковой бригады в районе Вышнего Волочка и в лагере Песочном под Костромой, под общим руководством полковника  И. Л. Рагуля.  До полного укомплектования личный состав дивизии пополнялся  призывниками из Закавказья и Средней Азии.

В августе 1942 года дивизия в составе 31-й армии Западного фронта вступила в бой с противником в районе деревень Борщево, Веригино (Тверская обл.). Отражая атаки превосходящих сил противника, ее части с боями отошли к Ржеву, где перешли к обороне и находились в ней до конца февраля 1943 года. В марте части дивизии участвовали в Ржевско-Вяземской наступательной операции. Прорвав оборону противника, они продвинулись с боями на 35 км. и окружили группировку противника в районе Леоново, Свобода. После чего, прорвав оборону противника у деревни Анциферово, дивизия вышла к Днепру, форсировала реку и к 24 марта вышла к реке Вопец и закрепившись в междуречье рек Вопец и Днепр заняла оборону.  В августе — октябре ее части в составе 31-й армии принимали участие в Смоленской наступательной операции, в ходе которой освободили города Ярцево и Смоленск. За овладение городом Смоленск дивизии было присвоено наименование «Смоленская». 

В конце ноября 1943 года она была выведена в резерв Ставки ВГК и передислоцирована на Украину. С 16 января 1944 года она в составе 40-й армии 1-го Украинского фронта перешла в наступление и участвовала в Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных операциях. В марте 1944 года дивизия  вела бои на подступах к города Хотин. Взятием этого города (4 апреля) было завершено освобождение левого берега реки Прут. Затем дивизия перешла государственную границу СССР и вступила на территорию Румынии. В дальнейшем ее части с боями форсировали реку Сирет в районе Слободзии и, продвинувшись вперед, вошли в город Пашкани. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра, овладении городом и важным железнодорожным узлом Бельцы и выход на государственную границу СССР дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а за освобождение города Хотин — орденом Суворова 2-й ст.

В августе 1944 года она принимала участие в Ясско-Кишиневской, а в октябре — в Дебреценской наступательных операциях. В трудных условиях горно-лесистой местности в Карпатах ее части преодолели большой горный перевал в районе города Топлица и в первых числах октября овладели городом Регин, затем 15 октября — городом Деж, а 25 октября — городами Сату-Маре и Карей, закончив тем самым очищение от немцев Северной Трансильвании. С ноября 1944 года  в составе 40-й армии 2-го Украинского фронта дивизия принимала участие в Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. Свой боевой путь дивизия закончила в Ново-Весели под Прагой

Полное название 
133-я Смоленская  Краснознаменная  орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия

Состав и награды 
 418-й стрелковый Трансильванский полк
 521-й стрелковый ордена Суворова полк
  (14 ноября 1944 года- за освобождение Трансильвании)
 681-й стрелковый Мишколцский Краснознаменный ордена Суворова полк
  (5 апреля 1945 года- за овладение городом Зволен)
  (17 мая 1945 года- за овладение городами Малацки, Брук, Прьевидза, Бановце)
 400-й артиллерийский Трансильванский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк
  (16 декабря 1944 года- за овладение городом Мишколц)
  (19 февраля 1945 года- за овладение городом Рожнява)
 269-й отдельный сапёрный Зволенский ордена Красной Звезды батальон :
 (17 мая 1945 года- за овладение городами Мадьяровар и Кремница)
 249-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион
 861-й отдельный батальон связи (216 обс, 423 орс)
 169-я разведывательная рота
 166-й медико-санитарный батальон
 158-я отдельная рота химзащиты
 242-я автотранспортная рота
 492-я полевая хлебопекарня
 1007-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1614-я полевая почтовая станция
 873-я полевая касса Госбанка (1658 пкг)

Подчинение

Командование

Командиры 
 Рагуля, Иван Леонтьевич (12.04.1942 - 28.08.1942), полковник;
 Крымский, Николай Алексеевич (29.08.1942 - 20.12.1942), полковник;
 Гладышев, Степан Трофимович (21.12.1942 - 01.06.1943), полковник;
 Казишвили, Михаил Зурабович (02.06.1943 - 21.03.1944), полковник,  (21 марта 1944 г. в боях при прорыве обороны противника на р. Южный Буг  получил тяжелые ранения и умер от ран);
 Белодед, Владимир Исидорович (22.03.1944 - 08.10.1944), полковник;
 Дубровин, Иван Иванович (09.10.1944 - 12.11.1944), полковник;
 Сажин, Михаил Николаевич (13.11.1944 - ??.06.1945), полковник.

Заместители командира 
 ...
 Коркин, Николай Петрович (??.01.1945 - ??.06.1945), полковник.

Начальники штаба 
 ...
 Дубровин, Иван Иванович (??.04.1944 - 08.10.1944), полковник;
 ...

Награды и наименования 

Личному составу 133-й стрелковой Смоленской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии было объявлено шесть благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего:
 За форсирование реки Днепр и за овладение штурмом крупным областным центром городом Смоленск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Западном направлении. 25 сентября 1943 года № 25.
 За овладение штурмом городами Сату-Маре и Карей — важными опорными пунктами обороны противника в Северной Трансильвании. 25 октября 1944 года, № 204.
 За овладение штурмом крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника городом Мишкольц — важнейшим центром военного производства Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армии. 3 декабря 1944 года, № 216.
 За овладение на территории Чехословакии городами Рожнява и Йелшава — важными опорными пунктами обороны противника. 24 января 1945 года, № 249.
 За овладение городом и важным железнодорожным узлом Зволен — сильным опорным пунктом обороны гитлеровцев на реке Грон. 14 марта 1945 года, № 301.
 За овладение городом и важным узлом дорог Мадьяровар и городом и железнодорожной станцией Кремница — сильным опорным пунктом обороны гитлеровцев на южных склонах хребта Велькафатра. 3 апреля 1945 года, № 329.
 За овладение городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук, а также городами Прьевидза и Бановце — сильными опорными пунктами обороны противника в полосе Карпат. 5 апреля 1945 года, № 331.

Отличившиеся воины дивизии

В дивизии служили 
 Безносиков, Яков Николаевич —   советский историк, доктор исторических наук, заместитель председателя Совета Министов Коми АССР (1955—1958).
 Исабаев, Калмухан — советский и казахстанский писатель.
  Терещенко, Василий Иванович — Герой Социалистического Труда.

Память 
  В СОШ № 1001 (г. Москва, Солнцевский проспект, дом 16 А) открыт МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 133-Й СМОЛЕНСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНОВ  СУВОРОВА И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения об упоминаниях 133 стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Западный фронт (Великая Отечественная война)
1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году